Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1966 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Australijczyk Barry Briggs zdobył czwarty tytuł Mistrza Świata (poprzednio 1957,  1958, 1964).

Po raz pierwszy reprezentant Polski stanął na podium IMŚ. Dokonał tego Antoni Woryna. 13 punktów wystarczyło do zajęcia trzeciego miejsca. Być może byłoby lepiej, gdyby nie układ zawodników skandynawskich (Torbjörn Harrysson, Leif Enecrona, Per Olof Söderman), którzy w XX biegu pozwolili na zwycięstwo Norwegowi Sverre Harrefeldtowi. Dzięki temu zdobył on srebro bez konieczności rozgrywania biegu barażowego. Na pocieszenie pozostał rybniczanowi brązowy medal. Wystąpili inni polscy zawodnicy Stanisław Tkocz – IX miejsce, Marian Kaiser – XI miejsce, Andrzej Pogorzelski – XII miejsce.

Eliminacje europejski

Eliminacje skandynawsko-brytyjskie

Skandynawia

Finał Skandynawski 
Uwaga! Szwedzcy żużlowcy nie uczestniczyli w eliminacjach z tego powodu, iż Finał odbywał się w Göteborgu.
 19 maja 1966 r. (czwartek),  Hillerød

Awans: 7 do Finału Brytyjsko-Skandynawskiego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Cradley Heath (1) 
 13 czerwca 1966 r. (poniedziałek),  Cradley Heath

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Halifax (2) 
 15 czerwca 1966 r. (środa),  Halifax

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego
Uwaga! Arne Pander z Danii jako Brytyjczyk

Finał Brytyjski 
 4 lipca 1966 r. (poniedziałek),  Wimbledon

Awans: 9 do Finału Skandynawsko-Brytyjskiego

Finał Skandynawsko-Brytyjski 
 14 lipca 1966 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 7 do Finału Europejskiego
Uwaga! Thorbjörn Nygaard zastąpił Mattiego Olina

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Osijek (1) 
 8 maja 1966 r. (niedziela),  Osijek

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych
Punktacja (7-16) → brak danych

Miśnia (2) 
 8 maja 1966 r. (niedziela),  Miśnia

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-12, 14, 16) → brak danych
Punktacja (3-6, 13, 15) → brak danych

Miszkolc (3) 
 8 maja 1966 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Abensberg (4) 
 8 maja 1966 r. (niedziela),  Abensberg
Joachim Maj z  Polski
Andrzej Wyglenda z  Polski
Andrzej Pogorzelski z  Polski
Gabdrachman Kadyrow z  ZSRR
Igor Plechanow z  ZSRR
Manfred Poschenrieder z  RFN
Pavel Mareš z  Czechosłowacji
Bohumír Bartoněk z  Czechosłowacji
Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Rybnik (1) 
 22 maja 1966 r. (niedziela),  Rybnik

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Punktacja (9-16) → brak danych

Bałakowo (2) 
 22 maja 1966 r. (niedziela),  Bałakowo

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 24 czerwca 1966 r. (sobota),  Slaný

Awans: 9 do Finału Europejskiego
Uwaga! Marian Kaiser zastąpił Jaroslava Volfa

Finał Europejski 
 3 września 1966 r. (sobota),  Londyn - Wembley

Awans: 10+1 do Finału Światowego
Uwaga! Mike Broadbanks zastąpił Pawła Waloszka

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Målilla (1) 
 24 kwietnia 1966 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 9 do Finału Szwedzkiego

Visby (2) 
 1 maja 1966 r. (niedziela),  Visby

Awans: 9 do Finału Szwedzkiego

Finał Szwedzki 
 31 maja 1966 r. (wtorek),  Borås
 1 czerwca 1966 r. (środa),  Linköping
 2 czerwca 1966 r. (czwartek),  Göteborg

Awans: 6+1 do Finału Światowego

Finał Światowy 
 23 września 1966 r. (piątek),  Göteborg - Stadion Ullevi

Przypisy 

1966
1966 w sporcie żużlowym